Sporting Clube de Santar é um clube de futebol, que participa nos distritais da Associação de Futebol de Viseu. 
Utiliza como cores principais o verde e branco. Os adeptos do clube são chamados Santarenses.

História 
 1977 - Fundação do clube em 23 de Julho.
 1989/1990 - Campeão Distrital da 3ª Divisão.
 2004/2005 - Campeão Distrital da 2ª Divisão

Classificações

Dados Gerais 
Fundação: 23 de Julho de 1977
Localidade: Santar (Nelas) 
Nº de Sócios: Cerca de 200
Estádio: Francisco Vital
Lotação Oficial: 2000 
Dimensões do Relvado: 100 m x 58 m 
Presidente: Paulo Corgas  

O Santar ganhou 2 campeonatos distritais.

Associados 
O Sporting Clube de Santar tem cerca de 200 associados.

Palmarés do Futebol

Campeonato Distrital da 1ª divisão da A.F. Viseu
2005/06, O Santar participa pela primeira vez neste campeonato

Campeonato Distrital da 2ªDivisão da A.F. Viseu 
Até 2006, o Santar conquistou 1 campeonato: 2004/05

Campeonato Distrital da 3ª Divisão da A.F. Viseu" 
Até 2006, o Santar conquistou 1 campeonato: 1989/90

Taça Sócios de Mérito da A.F. Viseu 
Até 2006 o Santar não venceu nenhuma vez esta competição
Tendo sido finalista vencido por 2 vezes

Ligações externas 
Sporting Clube de Santar Página oficial do clube na internet

Clubes de futebol de Nelas
Santar (Nelas)
Clubes de futebol fundados em 1977
Fundações em Portugal em 1977